Meksyk (ujednoznacznienie)

Miejscowości w USA:
 Mexico – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Mexico – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Mexico – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Mexico – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 Mexico – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Mexico – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Mexico – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
Gminy w USA:
 Mexico (ang. Mexico Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Mexico (ang. Mexico Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego